Patrick McGrath (ur. 1945) – amerykański biskup katolicki
 Patrick McGrath (ur. 1950) – brytyjski pisarz i scenarzysta filmowy